Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Montmirail – Marna
 Cantone di Montmirail – Sarthe